Хесус () — имя собственное; распространено в виде личных имён и фамилий.
 Хесус, Алекс де (1983—2016) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Хесус, Грегория де (1875—1943) — филиппинская революционерка, политический деятель.
 Хесус, Марлон де (род. 1991) — эквадорский футболист, нападающий команды «Маккаби» (Хайфа).
 Де Хесус, Эстебан (1951—1989) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.

Топонимы 
 Хесус — район в провинции Лаурикоча, департамент Уануко, Перу.

См. также 
 Иисус (значения)